Kräutle steht für:

 Kräutle (Steinhausen an der Rottum), eine Ortschaft der Gemeinde Steinhausen an der Rottum im Landkreis Biberach

Kräutle ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kräutle (1897–nach 1975), Agrarpolitiker (DNVP, NSDAP, SPD)
 Nora Kräutle (1891–1981), erste promovierte Chemikerin in Deutschland